Алекса́ндр Алекса́ндрович Кле́йн (16 июня 1904, Волковышки,  Россия— 2 марта 1971, Москва) — советский артист балета, педагог, заслуженный артист РСФСР (1957).

Биография 
В Московском хореографическом техникуме учился у педагога А. А. Горского. После окончания в 1923 году поступил в Московскую труппу «Молодой балет», где проработал три года.

В 1928 году был приглашен в Бакинский Рабочий театр. В 1930 и 1931 годах выступал в Ленинградском Народном доме.

С 1931 года солист Московского художественного балета. Позднее перешел в Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, в котором и служил солистом балетной труппы вплоть до 1965 года. Выступал в балетах, поставленных балетмейстерами В. П. Бурмейстером и Н. С. Холфиным. Клейн считался великолепном мастером пантомимной игры, талантливо исполнял как героические и лирические, так и комедийные роли.

Преподавал в Московском хореографическом училище (сейчас — Московская государственная академия хореографии) актёрское мастерство.
Похоронен на Ваганьковском кладбище (15 участок).

Балетные партии 
 «Цыгане» Пуни — Алеко, Гирей
 «Франческа да Римини» П. И. Чайковского — Джотто
 «Штраусиана» на муз. И. Штрауса — Поэт
 «Виндзорские проказницы» Оранский В. А. — Фентон, мистер Пейдж и мистер Форд
 «Дочь Кастилии» Глиэр — командор Гомес, Ротбарт, Клод Фролло
 «Доктор Айболит» И. В. Морозов — Айболит

Награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1957).

Ссылки 
 Официальный сайт Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
 [www.pro-ballet.ru/html/k/kleyn.html Русский балет. Энциклопедия. БРЭ, «Согласие», 1997]
 Они тоже гостили на земле 

Выпускники Московского хореографического училища
Преподаватели Московского хореографического училища
Похороненные на Ваганьковском кладбище